{{Infobox television
| name = El este Ponei
| image = It's Pony logo by Nickelodeon.png
| genre = Comedy
| creator = Ant Blades
| writer = 
| director = Ant Blades
| voices = 
| opentheme = 
| composer = Mike Rubino
| executive_producer = 
| producer = 
| country = United KingdomUnited States<ref>
El este Ponei este un serial de televiziune animat creat de Ant Blades. Este scenografiat, proiectat și animat de Blue-Zoo Animation și a avut premiera pe Nickelodeon în Statele Unite, pe 18 ianuarie 2020.

Episoade